Лорі Макніл і Аранча Санчес Вікаріо були чинними чемпіонками, але в другому колі їх перемогли Лоранс Куртуа і Іріна Спирля.

Ніколь Арендт і Манон Боллеграф виграли титул, перемігши у фіналі пару Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва з рахунком 0–6, 6–3, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Family Circle Cup 1995 Doubles Draw

Charleston Open
Тур WTA 1995